Half Moon (engl. Halbmond) steht für
Half Moon, ein Name für Halbmondpike, Waffe 
Half Moon, ein Name der Germania (Schiff, 1908)
Half Moon (Film), einen Film
Siehe auch
Half Moon Bay
 Half Moon Beach
 Half Moon Crater
Half Moon Island 
Half Moon Street